Ženski Rukometni Klub Budućnost er en håndboldklub fra Podgorica i Montenegro, som primært er kendt for sit kvindehold, der har vundet flere europæiske titler, og som af sponsorgrunde siden 2006 har spillet under navnet ZRK Buducnost T-Mobile. Tidligere har klubben også optrådt under navnene ZRK Buducnost MONET, Buducnost Brillant og Buducnost Titograd (Titograd var det tidligere navn for byen Podgorica).

Nationale titler 
 Jugoslavisk mester: 1985, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003.
 Serbisk-montenegrinsk mester: 2004, 2005, 2006.
 Montenegrinsk mester: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022
 Montenegrinsk pokalvinder: 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-2022 
 Jugoslavisk pokalvinder: 1983-84, 1988-89, 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-2000, 2000-01, 2001-02.
 Serbisk-montenegrinsk pokalvinder: 2004-05, 2005-06.

Internationale titler 
Champions League:
Vinder: 2012, 2015
 EHF Cup Winners' Cup:
Vinder: 1985, 2006, 2010
 EHF Cup:
Vinder: 1987

Spillertruppen 2022-23

Transfers 
Transfers i sæsonen 2023-24

Teknisk     
Teknisk staff gælgende for sæsonen 2021-22. 
  Cheftræner: Bojana Popović
  Assistenttræner: Maja Savić
  Målvogtertræner: Novak Ristović
  Fysioterapeut: Damir Zejnilović
  Kondi træner: Danica Delić
  Kondi træner: Marko Mrak
  Statistikmand: Vladimir Kovačević

Kendte spillere 
Kendte spillere, som har spillet i klubben

  Marijana "Maja" Bulatović
  Katica Lješković
  Olga Sekulić
  Svetlana Antić
  Ljiljana Vučević
  Mirjana Milović
  Dalija Erceg
  Mirsada Ganić
  Ana Vojčić
  Sanela Knezović
  Sandra Kolaković
  Sanja Jovović
  Tatjana Jeraminok
  Dragica Orlandić
  Bojana Popović
  Snežana Damjanac
  Zorica Pavićević
  Mira Čelebić
  Aida Dorović
  Zlata Paplacko
  Larysa Karlova
  Natalya Anisimova
  Natalya Cigankova
  Gabriella Markoč

  Maja Savić
  Marija Jovanović
  Radmila Petrović
  Vesna Durković
  Dragana Pešić
  Dragica Đurić
  Ljiljana Knežević
  Stanka Božović
  Ana Đokić
  Ana Radović
  Marta Bojanović
  Anica Đurović
  Anđela Bulatović
  Sonja Barjaktarović
  Camilla Dalby
  Clara Woltering
  Kinga Achruk
  Dragana Cvijić
  Cristina Neagu
  Katarina Bulatović
  Marta Batinović
  Djurdjina Malović

Kilder

Eksterne henvisninger 
 ZRK Buducnost
 European Handball Federation – Buducnost T-Mobile 
 Sports123.com – Handball – Women: Serbia & Montenegro: Championship 

Håndboldklubber fra Montenegro
Etableret i 1949